Сакакі (Аоморі)
Сакакі (Наґано)
Сакакі (Хоккайдо)
Сакакі (Хьоґо)